MosVegas 2012 — четвёртый студийный альбом российского рэп-исполнителя ДеЦла, выпущенный на компакт-дисках 4 января 2008 года. Распространение альбома происходило только на концертах и интернет-сайтах.

Альбом был выпущен после четырёхлетнего перерыва под старым творческим псевдонимом рэпера, к которому добавился твёрдый знак — «ДецлЪ». Альбом состоит из 13 песен и 4 бонус-треков и был записан в период с 2005 по 2007 год на московской студии D&D Music. В записи альбома приняли участие рэперы Gunmakaz, МC Молодой, Олег Груз, Big D, Смоки Мо, а также R&B-исполнители Кнара и Iskra.

Музыку для альбома создал Дмитрий «BMB» Семёнов при содействии Смоки Мо и Mr. Bruce. Все тексты для альбома написал ДеЦл с участием гостевых рэперов.

Критика 
В 2008 году редактор журнала Time Out, Георгий Биргер, отметил высокое качество битов с сэмплами, которое, по его мнению, приблизилось к серьёзному уровню.

Список композиций

Примечания

Ссылки 
 «MosVegas 2012»  на сайте Discogs
 «MosVegas 2012»  на сайте RapGenius
 «MosVegas 2012»  на сайте RapDB.ru

Хип-хоп-альбомы
Альбомы Децла